La saison 1993 du Championnat du Kirghizistan de football est la seconde édition de la première division au Kirghizistan. Dix-sept équipes sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement doivent disputer un barrage de promotion-relégation face aux deux meilleures formations de deuxième division.

C'est le club d'Alga-RIIF Bichkek qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé invaincu en tête du classement final, avec six points d'avance sur le Spartak Tokmak et huit sur le FC Alay Och. C'est le tout premier titre de champion du Kirghizistan de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe du Kirghizistan face à Alga Bichkek.

En plus des six équipes promues de deuxième division, un septième club est autorisé à prendre part au championnat cette saison. En effet, le club d'Alga Bichkek est scindé en deux formations distinctes : Alga Bichkek et Alga-RIIF Bichkek (qui réussit le doublé cette saison). Cette scission ne dure qu'une saison puisque l'Alga-RIIF réintègre le giron de l'Alga avant le début du championnat 1994.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Kirghizistan de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

1993
Kirghizistan
1993 au Kirghizistan